Копан — древний город цивилизации Майя на территории Гондураса.
 Копан — департамент Гондураса.
 Копан — буддийский монастырь в Непале.
 Копан — жилой дом в Сан-Паулу.
 Copan — подпольная организация в Никарагуа.